Lac de la Tempête peut désigner :
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada,  ;
 le lac de la Tempête, Canada, .

Voir aussi 
 Lacs de la Tempête